Bosnië-Herzegovina
 Crvica (Goražde), een plaats in de gemeente Goražde in Bosnië-Herzegovina
 Crvica (Srebrenica), een plaats in de gemeente Srebrenica in Bosnië-Herzegovina

Servië
 Crvica (Bajina Bašta), een plaats in de Servische gemeente Bajina Bašta